Baurusuchidae – rodzina krokodylomorfów z grupy Notosuchia.

Budowa i paleobiologia 
Grupa Baurusuchidae została nazwana w 1945 roku przez Llewellyna Ivora Price'a jako monotypowa rodzina obejmująca gatunek Baurusuchus pachecoi, opisany w oparciu o niekompletną czaszkę z górnokredowej formacji Adamantina w Brazylii. Oprócz rodzaju Baurusuchus do Baurusuchidae zaliczane są również późnokredowe Cynodontosuchus i Wargosuchus z Argentyny, Stratiotosuchus, Campinasuchus, Pissarrachampsa, Gondwanasuchus i Aplestosuchus z Brazylii oraz Pabwehshi z Pakistanu. Cynodontosuchus i Wargosuchus są znane z fragmentarycznych szczątków, co utrudnia dokładniejsze poznanie ich pokrewieństwa, jednak występują u nich kilka cech obecnych również u Baurusuchus: zęby przypominające zęby teropodów, ich zredukowana liczba, kość szczękowa z hipertroficznymi zębami, kość zębowa z powiększonym zębem odpowiadającym kształtem szczerbie przedszczękowej, zwertykalizowane kości szczękowe, powiększony trzeci ząb kości przedszczękowej zachodzący na kość zębową, wysokie spojenie żuchwowe. Niektórzy autorzy nie wykluczają możliwości, że Cynodontosuchus może w rzeczywistości być młodocianym Wargosuchus, zwłaszcza że oba pochodzą prawdopodobnie z osadów formacji Bajo de La Carpa. Anatomia czaszki Baurusuchidae jest stosunkowo dobrze poznana, jednak osteologia szkieletu pozaczaszkowego przez długi czas pozostawała praktycznie nieznana – dopiero w 2010 roku opisano szkielet pozaczaszkowy Baurusuchus albertoi. Na jego podstawie Nascimento i Zaher zasugerowali, że Baurusuchidae były prawdopodobnie kursorialnymi (biegającymi) krokodylomorfami. Przypuszczalnie zajmowały one podobne nisze ekologiczne jak nieduże i średniej wielkości teropody, tzn. były aktywnymi lądowymi drapieżnikami. Baurusuchidae i teropody łączyło wiele homoplazji, m.in. poruszanie się na wyprostowanych kończynach, obecność piłkowanych zębów w przedniej części pyska i złączenie się kości nosowych, co może być adaptacją do wytrzymywania dużych nacisków na czaszkę.

Systematyka 

Niektórzy naukowcy sugerowali, że Baurusuchidae są najbliżej spokrewnione z rodziną Sebecidae, jednak większość nowszych analiz filogenetycznych wskazuje, że należą one do kladu Notosuchia. Według definicji filogenetycznej przedstawionej w 2004 roku przez Carvalho i współpracowników grupa Baurusuchidae obejmuje ostatniego wspólnego przodka rodzajów Baurusuchus i Stratiotosuchus i wszystkich jego potomków. W 2011 roku Montefeltro i współpracownicy przedstawili odmienną definicję, zgodnie z którą Baurusuchidae to klad obejmujący ostatniego wspólnego przodka Cynodontosuchus rothi, Pissarrachampsa sera, Stratiotosuchus maxhechti i Baurusuchus pachecoi i wszystkich jego potomków, ale nieobejmujący Notosuchus terrestris, Mariliasuchus amarali, Armadillosuchus arrudai, Araripesuchus gomesi, Sebecus icaeorhinus, Bretesuchus bonapartei, Peirosaurus tormini oraz Crocodylus niloticus. Według autorów najbardziej bazalnym przedstawicielem Baurusuchidae jest Cynodontosuchus, Pissarrachampsa i Wargosuchus tworzą klad Pissarrachampsinae, natomiast Stratiotosuchus i Baurusuchus należą do Baurusuchinae. Pissarrachampsinae mają stosunkowo szeroki zasięg (Brazylia i Argentyna), podczas gdy Baurusuchinae są znane jedynie z terenów Basenu Bauru w Brazylii.

Przypisy 

Notosuchia